František Dreuschuch může být:

 František Dreuschuch (1817) (1817–1896) – český lékař
František Dreuschuch (1855) (1855–1938) – český lékař
 František Dreuschuch (1888) (1888–1961) – český lékař